Кубок Шпенглера 1979 — 53-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1979 року. Переможцем стала команда Крила Рад. Господарі змагань були представлені національною збірною Швейцарії.

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Удо Кісслінг (Дюссельдорф) 9 (5+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Олександр Сидельников («Крила Рад»)
 Захисники: Удо Кісслінг («Дюссельдорф») — Горст-Петер Кретшмер («Дюссельдорф»)
 Нападники: Сергій Котов («Крила Рад») — Кокрмент («Дукла») — Гвідо Ліндеманн (Швейцарія)

Див. також 
 1979 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1979
1979 у хокеї з шайбою
1979 у швейцарському спорті